

Sigle 
 Scalable Link Interface  – tecnologia di collegamento schede video sviluppato da NVIDIA
 Società di linguistica italiana
 Società lichenologica italiana
 Società Lago d'Idro – concessionaria dello sbarramento artificiale del Lago d'Idro fino al 1987
 Stimolazione luminosa intermittente  – tecnica per attenuare gli effetti dell'epilessia

Codici 
 SLI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Solwezi (Zambia)
 sli – codice ISO 639-3 del tedesco slesiano